Роланд Экстрём (; 22 мая 1956, Стокгольм) — швейцарский шахматист, международный мастер (1982).

Чемпион Швейцарии (1988, 1999, 2001 и 2008). В составе сборной Швейцарии участник 3-х Олимпиад (1996—1998 и 2002).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Роланда Экстрёма на сайте 365chess.com
 Личная карточка Роланда Экстрёма на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Швеции
Шахматисты Швейцарии